Джордж Томас Джонсон (; родился 18 декабря 1948, Тайлертаун, Миссисипи) — бывший американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в Университете Дилларда, в 1970 году был выбран на драфте НБА под 79-м номером командой «Чикаго Буллз», однако не провёл за неё ни одного матча, а выступать в НБА стал только через два года. Позже выступал за команды «Голден Стэйт Уорриорз», «Баффало Брейвз», «Нью-Джерси Нетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Атланта Хокс» и «Сиэтл Суперсоникс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В сезоне 1974/1975 годов Джонсон стал чемпионом НБА в составе «Уорриорз». Три раза был лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (1978, 1981—1982). Один раз включался во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1981). Всего за карьеру в НБА сыграл 904 игры, в которых набрал 4369 очков (в среднем 4,8 за игру), сделал 5887 подборов, 929 передач, 456 перехватов и 2082 блок-шота.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Баффало Брейвз»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»